Karlskrona  er en kommune i Blekinge län. Den grænser i nord til Emmaboda kommun og Torsås kommun i Kalmar län og i vest til Ronneby kommun i Blekinge län.

Byområder 
Der er atten byområder i Karlskrona kommun.

I tabellen vises byområderne i størrelsesorden pr. 31. december 2005.  Hovedbyen er markeret med fed skrift.

En mindre del af Brömsebro ligger i Torsås kommun i Kalmar län.

Kommun
Kommuner i Blekinge län